Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville belge d'Arendonk dans la province d'Anvers.

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques d'Anvers (province)

 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Inventaire des monuments classés, 2009

Arendonk
Arendonk